Atar est une ville de Mauritanie
 Atar est un département de Mauritanie
 Atar est un aéroport en Mauritanie
 Atar est le nom donné à la série de turboréacteurs français produits, d'abord par l'Atelier technique aéronautique de Rickenbach, puis par la SNECMA.
 Atar est la divinité du feu, fils de la divinité centrale Ahura Mazda dans le mazdéisme.